MapleStory pode se referir a:
MapleStory- Jogo para PC.
MapleStory Adventures- Jogo para facebook baseado no jogo MapleStory.

Desambiguação